Těšetice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Těšetice, Gemeinde im Okres Znojmo
Těšetice u Olomouce, Gemeinde im Okres Oloumouc
 Těšetice (Bochov), Ortsteil von Bochov, Okres Karlovy Vary